Frank Doubleday, attore statunitense
Frank Nelson Doubleday, fondatore della casa editrice statunitense Doubleday